Forsyth Island ist der Name folgender Inseln:

 Forsyth Island (Neuseeland)
 Forsyth Island (Tasmanien), in der Bass-Straße zwischen Australien und Tasmanien